Капустинцы () — село,
Капустинский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122483901. Население по переписи 2001 года составляло 204 человека .

Является административным центром Капустинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Зарудечко,
Капустинский Лес и
Мусоровцы.

Географическое положение 
Село Капустинцы находится на правом берегу реки Гнезна Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Зарудечко,
ниже по течению примыкает село Красносельцы,
на противоположном берегу — село Мусоровцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Красносельцы в 1-м км.

История 
 1830 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания